pars intermedia (hipofiza)
pars intermedia (mokraćna cijev)